La saison 2012-2013 du Championnat de Hong Kong de football est la soixante-huitième édition de la première division à Hong Kong, la First Division League. Elle regroupe, sous forme d'une poule unique, les dix meilleures équipes du pays qui se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, afin de faire passer le championnat de 10 à 12 formations, le dernier du classement est relégué et remplacé par les trois meilleurs clubs de Second Division League, la deuxième division hongkongaise.

C'est le club de South China AA qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le double tenant du titre, Kitchee SC et huit sur Tuen Mun FC. Il s'agit du  de champion de l'histoire du club.

À partir de cette saison, la place en Coupe de l'AFC est déterminée à l'issue d'un barrage entre les  et  du classement ainsi que les vainqueurs de la Coupe de Hong Kong et du Hong Kong Senior Shield.

Clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Play-offs pour la Coupe de l'AFC

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Hong Kong de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Hong Kong de football
Hong Kong
2012 à Hong Kong
2013 à Hong Kong
Sport en Chine en 2012
Sport en Chine en 2013